Алекса́ндр Юрьевич Васи́льев:
 Васильев, Александр Юрьевич (1962—2016) — российский и норвежский математик. 
 Васильев, Александр Юрьевич (род. 1962) — российский рентгенолог.
 Васильев, Александр Юрьевич (род. 1962) — русский журналист, писатель и историк разведки.